Landtagswahlkreis Köln steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Köln I
 Landtagswahlkreis Köln II
 Landtagswahlkreis Köln III
 Landtagswahlkreis Köln IV
 Landtagswahlkreis Köln V
 Landtagswahlkreis Köln VI
 Landtagswahlkreis Köln VII
 Landtagswahlkreis Köln VIII